Draginje est un toponyme qui peut désigner :
 Draginje, un village du Monténégro situé dans la municipalité d'Ulcinj ;
 Draginje, une localité de Serbie située dans la municipalité de Koceljeva, district de Mačva.